Der Ranji Trophy 1988/89 war die 55. Saison des nationalen First-Class-Cricket-Wettbewerbes in Indien und fand vom 13. Oktober 1988 bis zum 28. März 1989 statt. Im Finale konnte sich Delhi mit einem Innings und 210 Runs gegen Bengal durchsetzen.

Format 
Die Mannschaften spielten in fünf Gruppen jeweils einmal gegen jede andere Mannschaft ihrer Gruppe. Die Gruppeneinteilung basierte auf regionaler Basis. Für einen Sieg erhielt ein Team zunächst 8 Punkte, für ein Unentschieden (beide Mannschaften erzielen die gleiche Anzahl an Runs) 4 Punkte. Sollte kein Ergebnis erreicht werden und das Spiel in einem Remis enden zählen die Resultate nach dem ersten Innings. Dabei gibt es fünf Punkte für einen Sieg, vier Punkte im Falle eines Unentschiedens und drei Punkte im Fall einer Niederlage. Vier Bonuspunkt gibt es für Siege mit einem Innings oder mit einem Vorsprung von 10 Wickets. Des Weiteren gibt es Bonuspunkte für Batting und Bowling.

Resultate

Gruppenphase

Central Zone 
Tabelle

East Zone 
Tabelle

North Zone 
Tabelle

South Zone 
Tabelle

West Zone 
Tabelle

Play-offs

Achtelfinale

Viertelfinale 

Bengal gewinnt auf Grund des Resultats nach dem ersten Innings.

Halbfinale 

Delhi gewinnt auf Grund des Resultats nach dem ersten Innings.

Bengal gewinnt auf Grund des Resultats nach dem ersten Innings.

Finale

Weblinks 
Turnier auf Cricinfo

Einzelnachweise 

1988 89